Liste alphabétique des 272 communes ( ; ) de la communauté forale de Navarre (Espagne).

Cartes

Liste des communes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Commune (Espagne) - Liste des communes d'Espagne
 Concejo de Navarre

Liens externes 
  Instituto Nacional de Estadistica

 
  Gouvernement de Navarre - Información y datos de entidades locales de Navarra : Information et données sur les localités de Navarre (base de données)
  Fédération navarraise des communes et concejos - Guía de entidades locales : Guide des localités (communes et concejos) (base de données)
  Base de données sur le patrimoine des localités sur le site de l'archive du patrimoine immatérielle de Navarre navarchivo.com

Navarre
Navarre
Navarre